Acedilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex acetosa; o
 el nombre común de la planta Rumex bucephalophorus.